McDonnell Douglas KC-10 Extender — американский самолёт-заправщик, созданный на базе гражданского авиалайнера DC-10. Используется ВВС США наряду с более старыми KC-135.
На вооружении ВВС Нидерландов имеются два самолёта KDC-10, представляющие собой переоборудованные DC-10. 
По своим характеристикам (90 тонн топлива)  KC-10 предназначен в первую очередь для взаимодействия с тактической авиацией. Всего для ВВС США было произведено 60 KC-10. Ещё два было произведено для ВВС Нидерландов, где они получили название KDC-10.

Операторы 
  — 59 KC-10A, по состоянию на 2016 год
  - 1 KDC-10 в ВВС Нидерландов. Второй был продан частной компании "Omega Aerial Refueling Services"

См. также 
 Boeing KC-135 Stratotanker

Примечания

Ссылки 
 KC-10A Extender (globalsecurity.org) 

Самолёты McDonnell
Самолёты-топливозаправщики
Трёхдвигательные реактивные самолёты